Ayman Abdel-Aziz – ex calciatore egiziano, centrocampista
 Fathi Abdel-Aziz – ex cestista egiziano
 Lamis Alhussein Abdel Aziz – tennista egiziana
 Mohamed Ould Abdel Aziz – generale e politico mauritano, Presidente della Mauritania dal 2009 al 2019
 Nimir Abdel-Aziz – pallavolista olandese, opposto
 Saber Abdel Aziz al-Douri – ex generale e politico iracheno